Jméno Lubomír Dostál se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Lubomír Dostál (1950) – český malíř, sochař a keramik
 Lubomír Dostál (1965) – český kreslíř a básník